Список видів роду колетотріх:

Список, який станом на 27.10.2019 містить 377 визнаних видів роду колетотріх (Colletotrichum), складений на основі даних сайту «Species Fungorum»:

A 

Colletotrichum abscissum Pinho & O.L.Pereira, 2015
 Colletotrichum acalyphae G.W.Wilson, 1960
 Colletotrichum acerbum Damm, P.F.Cannon & Crous, 2012
 Colletotrichum aciculare Jayaward., Tangthir. & K.D.Hyde, 2015
 Colletotrichum acidae Samarak. & K.D.Hyde, 2018
 Colletotrichum acutatum J.H.Simmonds, 1965
 Colletotrichum aecidiicola Negru, 1958
 Colletotrichum aenigma B.S.Weir & P.R.Johnst., 2012
 Colletotrichum aeschynomenes B.S.Weir & P.R.Johnst., 2012
 Colletotrichum aesculi E.Rădul. & Negru, 1963
 Colletotrichum alatae B.S.Weir & P.R.Johnst., 2012
 Colletotrichum alcornii J.A.Crouch, 2014
 Colletotrichum alienum B.S.Weir & P.R.Johnst., 2012
 Colletotrichum allii Av.-Saccá, 1917
 Colletotrichum americae-borealis Damm, 2014
 Colletotrichum ampelinum Cavara, 1889
 Colletotrichum anacardii Kelkar, 1963
 Colletotrichum annellatum Damm, P.F.Cannon & Crous, 2012
 Colletotrichum anthrisci Damm, P.F.Cannon & Crous, 2009
 Colletotrichum antirrhinicola Damm, 2014
 Colletotrichum aotearoa B.S.Weir & P.R.Johnst., 2012
 Colletotrichum aquatile R.Sprague, 1958
 Colletotrichum aracearum L.W.Hou & L.Cai, 2016
 Colletotrichum araliae Kamal & R.P.Singh, 1981
 Colletotrichum arboricola M.Zapata, M.A.Palma & Piont., 2018
 Colletotrichum ardisiae C.C.Chen, 1968
 Colletotrichum ari (Pass.) Bat., 1956
 Colletotrichum arisaematis H.C.Greene, 1956
 Colletotrichum arjunae V.P.Sahni, 1968
 Colletotrichum arthraxonis (S.Ahmad) S.Ahmad, 1956
 Colletotrichum arxii F.Liu, L.Cai, Crous & Damm, 2014
 Colletotrichum asianum Prihast., L.Cai & K.D.Hyde, 2009
 Colletotrichum asiaticum U.P.Singh & H.P.Upadhyay, 1964
 Colletotrichum aspleniifoliae Pavgi & U.P.Singh, 1965
 Colletotrichum atractyli Koval, 1961
 Colletotrichum atractylodicola R.J.Zhou & H.J.Xu, 2017
 Colletotrichum australe Damm, P.F.Cannon & Crous, 2012
 Colletotrichum australisinense X.B.Liu, 2018
 Colletotrichum averrhoae Bat., 1953
 Colletotrichum axonopodis J.A.Crouch, B.B.Clarke, J.F.White & B.I.Hillman, 2009

B 

Colletotrichum baltimorense J.A.Crouch, 2014
 Colletotrichum bannaense X.B.Liu, 2018
 Colletotrichum beeveri Damm, P.F.Cannon, Crous & P.R.Johnst., 2012
 Colletotrichum begoniae Bat., 1952
 Colletotrichum bhandardarense Patw., 1966
 Colletotrichum bidentis Damm, Guatim. & B.S.Vieira, 2013
 Colletotrichum bletillae G.Tao, Zuo Y.Liu & L.Cai, 2013
 Colletotrichum boerhaviae Pavgi & U.P.Singh, 1965
 Colletotrichum boninense Moriwaki, Toy.Sato & Tsukib., 2003
 Colletotrichum brasiliense Damm, P.F.Cannon, Crous & Massola, 2012
 Colletotrichum brassicicola Damm, P.F.Cannon & Crous, 2012
 Colletotrichum brevisporum Noireung, Phouliv., L.Cai & K.D.Hyde, 2012
 Colletotrichum brisbanense Damm, P.F.Cannon & Crous, 2012

C 

Colletotrichum bryoniicola Damm, 2014
 Colletotrichum cacao Damm, 2018
 Colletotrichum cairnsense D.D.de Silva, R.G.Shivas & P.W.J.Taylor, 2016
 Colletotrichum calotropidis Rao & M.A.Salam, 1960
 Colletotrichum camelliae-japonicae L.W.Hou & L.Cai, 2016
 Colletotrichum capparis Hasija, 1962
 Colletotrichum caricae F.Stevens & J.G.Hall, 1909
 Colletotrichum carthami (Fukui) Bedlan, 2012
 Colletotrichum catinaense Guarnaccia & Crous, 2017
 Colletotrichum cattleyicola Damm & Toy.Sato, 2018
 Colletotrichum caudatum (Peck ex Sacc.) Peck, 1909
 Colletotrichum caudisporum G.Tao, Zuo Y.Liu & L.Cai, 2013
 Colletotrichum celastri-paniculatae Thite & M.S.Patil, 1975
 Colletotrichum cereale Manns, 1908
 Colletotrichum chaetomium (Wallr.) S.Hughes, 1958
 Colletotrichum changpingense Guo Z.Zhang, Jayaward. & K.D.Hyde, 2016
 Colletotrichum chlorophyti S.Chandra & Tandon, 1965
 Colletotrichum chrysophilum W.A.S.Vieira, W.G.Lima, M.P.S.Câmara & V.P.Doyle, 2017
 Colletotrichum circinans (Berk.) Voglino, 1907
 Colletotrichum citri F.Huang, L.Cai, K.D.Hyde & Hong Y.Li, 2013
 Colletotrichum citricola F.Huang, L.Cai, K.D.Hyde & Hong Y.Li, 2013
 Colletotrichum clavatum Agosteo, Faedda & Cacciola, 2011
 Colletotrichum clidemiae B.S.Weir & P.R.Johnst., 2012
 Colletotrichum cliviicola Damm & Crous, 2018
 Colletotrichum cobbittiense S.Luo, G.Dong & P.Wong, 2018
 Colletotrichum coccodes (Wallr.) S.Hughes, 1958
 Colletotrichum coelogynes Damm, 2018
 Colletotrichum coffeanum F.Noack, 1901
 Colletotrichum colombiense Damm, P.F.Cannon & Crous, 2012
 Colletotrichum compactum T.S.Ramakr., 1951
 Colletotrichum condaoense Damm, 2018
 Colletotrichum conoides Y.Z.Diao, C.Zhang, L.Cai & Xi L.Liu, 2017
 Colletotrichum constrictum Damm, P.F.Cannon, Crous, P.R.Johnst. & B.S.Weir, 2012
 Colletotrichum corchori Pavgi & U.P.Singh, 1965
 Colletotrichum cordylinicola Phouliv., L.Cai & K.D.Hyde, 2011
 Colletotrichum corylifoliae Pavgi & U.P.Singh, 1964
 Colletotrichum cosmi Damm, P.F.Cannon & Crous, 2012
 Colletotrichum costaricense Damm, P.F.Cannon & Crous, 2012
 Colletotrichum crassipes (Speg.) Arx, 1957
 Colletotrichum crossandrae Patel, Kamat & C.B.Pande, 1953
 Colletotrichum crotonicola Pavgi & U.P.Singh, 1964
 Colletotrichum cryptostegiae Chipl., 1970
 Colletotrichum curcumae (Syd. & P.Syd.) E.J.Butler & Bisby, 1931
 Colletotrichum curvatum Briant & E.B.Martyn, 1929
 Colletotrichum cuscutae Damm, P.F.Cannon & Crous, 2012
 Colletotrichum cylindricum S.N.S.Srivast., 1953
 Colletotrichum cymbidiicola Damm, P.F.Cannon, Crous, P.R.Johnst. & B.S.Weir, 2012
 Colletotrichum cyperacearum Pavgi & U.P.Singh, 1964

D 

Colletotrichum dacrycarpi Damm, P.F.Cannon, Crous, P.R.Johnst. & B.S.Weir, 2012
 Colletotrichum dahliae M.E.A.Costa & Sousa da Câmara, 1953
 Colletotrichum dalbergiae C.C.Chen, 1968
 Colletotrichum daphniphylli Dzhalag., 1962
 Colletotrichum dematium (Pers.) Grove, 1918
 Colletotrichum destructivum O'Gara, 1915
 Colletotrichum dianellae F.Stevens & P.A.Young, 1925
 Colletotrichum dioscoreae Av.-Saccá, 1917
 Colletotrichum domingense E.K.Cash, 1972
 Colletotrichum dracaenophilum D.F.Farr & M.E.Palm, 2006
 Colletotrichum duyunense G.Tao, Zuo Y.Liu & L.Cai, 2013

E 

Colletotrichum echinochloae Moriwaki & Tsukib., 2009
 Colletotrichum eleusines Pavgi & U.P.Singh, 1965
 Colletotrichum endomangiferae W.A.S.Vieira, M.P.S.Câmara & Michereff, 2014
 Colletotrichum endophyticum Manamgoda, Udayanga, L.Cai & K.D.Hyde, 2013
 Colletotrichum endophytum G.Tao, Zuo Y.Liu & L.Cai, 2013
 Colletotrichum eranthemi V.Rao, 1963
 Colletotrichum eremochloae J.A.Crouch & Tom.-Pet., 2012
 Colletotrichum eryngiicola Jayaward., Bulgakov & K.D.Hyde, 2017
 Colletotrichum euchroum Syd. & P.Syd., 1913
 Colletotrichum euphorbiae Damm & Crous, 2013
 Colletotrichum excelsum-altitudinum G.Tao, Zuo Y.Liu & L.Cai, 2013
 Colletotrichum exoticum Pavgi & U.P.Singh, 1964

F 

Colletotrichum falcatum Went, 1893
 Colletotrichum feijoicola Guarnaccia & Damm, 2019
 Colletotrichum fioriniae R.G.Shivas & Y.P.Tan, 2009
 Colletotrichum fluggeae Thite & M.S.Patil, 1975
 Colletotrichum fragariae A.N.Brooks, 1931
 Colletotrichum fructi (F.Stevens & J.G.Hall) Sacc., 1913
 Colletotrichum fructicola Prihast., L.Cai & K.D.Hyde, 2009
 Colletotrichum fuscum Laubert, 1927
 Colletotrichum fusiforme Wijayaw., Bhat, Tangthir. & K.D.Hyde, 2015

G 

Colletotrichum gangeticum Pavgi & U.P.Singh, 1965
 Colletotrichum gardeniarum Pavgi & U.P.Singh, 1964
 Colletotrichum georgius-fischeri R.Sprague, 1959
 Colletotrichum gigasporum Rakotonir. & Munaut, 2013
 Colletotrichum glochidii C.C.Chen, 1967
 Colletotrichum gloeosporioides (Penz.) Penz. & Sacc., 1884
 Colletotrichum glycines Hori ex Hemmi, 1920
 Colletotrichum gnaphalii Syd., 1939
 Colletotrichum godetiae Neerg., 1943
 Colletotrichum gomphrenae Rao & M.A.Salam, 1960
 Colletotrichum gossypii Southw., 1891
 Colletotrichum graminicola (Ces.) G.W.Wilson, 1914
 Colletotrichum grevilleae F.Liu, Damm, L.Cai & Crous, 2013
 Colletotrichum grossum Y.Z.Diao, C.Zhang, L.Cai & Xi L.Liu, 2017
 Colletotrichum guajavae Damm, P.F.Cannon & Crous, 2012
 Colletotrichum guaranicola F.C.Albuq., 1960
 Colletotrichum guaraniticum (Speg.) Speg., 1919
 Colletotrichum guizhouense G.Tao, Zuo Y.Liu & L.Cai, 2013
 Colletotrichum gymnocladi Urries, 1952

H 

Colletotrichum hanaui J.A.Crouch, B.B.Clarke, J.F.White & B.I.Hillman, 2009
 Colletotrichum hebeiense Xing H.Li, Yong Wang bis, K.D.Hyde, Jayaward. & J.Y.Yan, 2015
 Colletotrichum hederae (Pass.) Died., 1915
 Colletotrichum helianthi Davis, 1915
 Colletotrichum helichrysi (G.Winter) Arx, 1957
 Colletotrichum helicis (Desm.) Morgan-Jones, 1971
 Colletotrichum helleniense Guarnaccia & Crous, 2017
 Colletotrichum hemerocallidis Yan L.Yang, Zuo Y.Liu, K.D.Hyde & L.Cai, 2012
 Colletotrichum henanense F.Liu & L.Cai, 2015
 Colletotrichum heynei P.C.Gupta, 1974
 Colletotrichum higginsianum Sacc., 1917
 Colletotrichum hippeastri Yan L.Yang, Zuo Y.Liu, K.D.Hyde & L.Cai, 2009
 Colletotrichum holci (P.Syd.) Grove, 1918
 Colletotrichum holopteleae Hasija, 1962
 Colletotrichum horii B.S.Weir & P.R.Johnst., 2010
 Colletotrichum hydrangeae Sawada, 1943
 Colletotrichum hymenocallidicola Chethana, Tangthir., Wijayaw. & K.D.Hyde, 2015
 Colletotrichum hymenocallidis Yan L.Yang, Zuo Y.Liu, K.D.Hyde & L.Cai, 2009
 Colletotrichum hysteriiforme (Peck) H.C.Greene, 1951
 Colletotrichum hystricis Guarnaccia & Crous, 2017

I 

Colletotrichum idaeinum Syd., 1932
 Colletotrichum ignotum E.I.Rojas, S.A.Rehner & Samuels, 2010
 Colletotrichum inamardii Lal, 1953
 Colletotrichum inamdarii Lal, 1953
 Colletotrichum incanum H.C.Yang, Haudensh. & G.L.Hartm., 2014
 Colletotrichum incarnatum Zimm., 1901
 Colletotrichum indicum Dastur, 1934
 Colletotrichum indonesiense Damm, P.F.Cannon & Crous, 2012
 Colletotrichum insertae Jayaward., Bulgakov & K.D.Hyde, 2016
 Colletotrichum ipomoeicola V.Rao, 1963
 Colletotrichum ixorae-parviflorae Patw. & Sathe, 1966

J 

Colletotrichum jacksonii J.A.Crouch, B.B.Clarke, J.F.White & B.I.Hillman, 2009
 Colletotrichum jahnii Syd., 1930
 Colletotrichum japonicum (Hemmi) Bedlan, 2012
 Colletotrichum jasminicola Tilak, 1960
 Colletotrichum jasminigenum Wikee, K.D.Hyde, L.Cai & McKenzie, 2011
 Colletotrichum jasmini-sambac Wikee, K.D.Hyde, L.Cai & McKenzie, 2011
 Colletotrichum javanense D.D.de Silva, Crous & P.W.J.Taylor, 2019
 Colletotrichum jiangxiense F.Liu & L.Cai, 2015
 Colletotrichum jinshuiense M.Fu & G.P.Wang, 2018
 Colletotrichum jishouense S.X.Zhou, J.C.Kang & K.D.Hyde, 2019
 Colletotrichum johnstonii Damm, P.F.Cannon & Crous, 2012

K 

Colletotrichum kahawae J.M.Waller & Bridge, 1993
 Colletotrichum kakivorum H.Y.Jung & S.Y.Lee, 2018
 Colletotrichum karsti You L.Yang, Zuo Y.Liu, K.D.Hyde & L.Cai, 2011
 Colletotrichum kinghornii Damm, P.F.Cannon & Crous, 2012
 Colletotrichum kniphofiae Crous & Denman, 2018

L 

Colletotrichum laticiphilum Damm, P.F.Cannon & Crous, 2012
 Colletotrichum latium J.Yi Li & X.M.Wang, 1987
 Colletotrichum lauri Jayaward., Camporesi & K.D.Hyde, 2017
 Colletotrichum ledebouriae Crous & M.J.Wingf., 2016
 Colletotrichum ledongense X.B.Liu, 2018
 Colletotrichum leguminis (Cooke & Harkn.) Negru, 1959
 Colletotrichum lentis Damm, 2014
 Colletotrichum liaoningense Y.Z.Diao, C.Zhang, L.Cai & Xi L.Liu, 2017
 Colletotrichum liliacearum Ferraris, 1902
 Colletotrichum lilii Plakidas, 1944
 Colletotrichum limetticola (R.E.Clausen) Damm, P.F.Cannon & Crous, 2012
 Colletotrichum limonicola Guarnaccia & Crous, 2017
 Colletotrichum lindemuthianum (Sacc. & Magnus) Briosi & Cavara, 1889
 Colletotrichum lineola Corda, 1831
 Colletotrichum linicola Pethybr. & Laff., 1918
 Colletotrichum liriopes Damm, P.F.Cannon & Crous, 2009
 Colletotrichum lobatum Damm, 2018
 Colletotrichum lucidae H.C.Greene, 1957
 Colletotrichum lupini (Bondar) Nirenberg, Feiler & Hagedorn, 2002

M 

Colletotrichum madisonense H.C.Greene, 1953
 Colletotrichum magnisporum F.Liu, L.Cai, Crous & Damm, 2014
 Colletotrichum magnum (Jenkins & Winstead) Rossman & W.C.Allen, 2016
 Colletotrichum mahoniae Fabric., 1950
 Colletotrichum makassarense D.D.de Silva, Crous & P.W.J.Taylor, 2019
 Colletotrichum malvacearum Pavgi & U.P.Singh, 1965
 Colletotrichum malvarum (A.Braun & Casp.) Southw., 1891
 Colletotrichum mangenotii Chevaug., 1952
 Colletotrichum mangiferae Kelkar, 1963
 Colletotrichum martyniae V.Rao, 1963
 Colletotrichum mathiolae Sandu, 1959
 Colletotrichum medicaginis Pavgi & U.P.Singh, 1964
 Colletotrichum melicoccae Speg., 1922
 Colletotrichum melonis Damm, P.F.Cannon & Crous, 2012
 Colletotrichum memecyli Narendra & V.G.Rao, 1974
 Colletotrichum menispermi Chethana, Jayaward., Bulgakov & K.D.Hyde, 2016
 Colletotrichum merremiae Damm, 2018
 Colletotrichum merrillii (Syd. & P.Syd.) Quimio, 1977
 Colletotrichum miscanthi J.A.Crouch, B.B.Clarke, J.F.White & B.I.Hillman, 2009
 Colletotrichum morina , 1954
 Colletotrichum morindae Kelkar, 1963
 Colletotrichum musae (Berk. & M.A.Curtis) Arx, 1957
 Colletotrichum musicola Damm, 2018

N 

Colletotrichum navitas J.A.Crouch, 2009
 Colletotrichum neosansevieriae Crous & N.A.van der Merwe, 2015
 Colletotrichum neriicola Hüseyın & Selçuk, 2001
 Colletotrichum nicholsonii J.A.Crouch, B.B.Clarke, J.F.White & B.I.Hillman, 2009
 Colletotrichum nigrum Ellis & Halst., 1895
 Colletotrichum novae-zelandiae Damm, P.F.Cannon, Crous, P.R.Johnst. & B.S.Weir, 2012
 Colletotrichum nupharicola D.A.Johnson, Carris & J.D.Rogers, 1997
 Colletotrichum nymphaeae (Pass.) Aa, 1978
 Colletotrichum nymphaeicola Kelkar, 1972

O 

Colletotrichum obtusipes (Sacc.) P.Joly, 1965
 Colletotrichum oca M.L.Farr, 1960
 Colletotrichum ochraceae G.Tao, Zuo Y.Liu & L.Cai, 2013
 Colletotrichum ocimi Damm, 2014
 Colletotrichum okinawense Damm & Toy.Sato, 2018
 Colletotrichum olacicola Muthappa, 1968
 Colletotrichum oleae Kelkar, 1963
 Colletotrichum oligotrichum Dias & Sousa da Câmara, 1952
 Colletotrichum omnivorum Halst., 1891
 Colletotrichum oncidii Damm, P.F.Cannon & Crous, 2012
 Colletotrichum ophiopogonis Sandu, 1962
 Colletotrichum orbiculare Damm, P.F.Cannon & Crous, 2013
 Colletotrichum orchidearum Allesch., 1902
 Colletotrichum orchidophilum Damm, P.F.Cannon & Crous, 2012
 Colletotrichum ornithogali Negru, 1958
 Colletotrichum osmanthi Dzhalag., 1965

P 

Colletotrichum paludosum (Ellis & Galloway) Arx, 1957
 Colletotrichum panamense Damm, 2018
 Colletotrichum pancratii Hasija, 1962
 Colletotrichum pandanicola Tibpromma & K.D.Hyde, 2018
 Colletotrichum paranaense C.A.D.Bragança & Damm, 2016
 Colletotrichum parsonsiae Damm, P.F.Cannon, Crous, P.R.Johnst. & B.S.Weir, 2012
 Colletotrichum paspali J.A.Crouch, B.B.Clarke, J.F.White & B.I.Hillman, 2009
 Colletotrichum paxtonii Damm, P.F.Cannon & Crous, 2012
 Colletotrichum pekinense Katsura, 1951
 Colletotrichum perseae G.Sharma & S.Freeman, 2017
 Colletotrichum petchii Damm, P.F.Cannon & Crous, 2012
 Colletotrichum phaseolorum S.Takim., 1934
 Colletotrichum phyllachoroides (Ellis & Everh.) Arx, 1957
 Colletotrichum phyllanthi (H.S.Pai) Damm, P.F.Cannon & Crous, 2012
 Colletotrichum piperis Petch, 1917
 Colletotrichum pisi Pat., 1891
 Colletotrichum pisicola Damm, 2014
 Colletotrichum plurivorum Damm, Alizadeh & Toy.Sato, 2018
 Colletotrichum populi C.M.Tian & Zheng Li, 2012
 Colletotrichum proteae F.Liu, Damm, L.Cai & Crous, 2013
 Colletotrichum prunicola H.C.Greene, 1951
 Colletotrichum pruni-domesticae Gurz., 1950
 Colletotrichum pseudoacutatum Damm, P.F.Cannon & Crous, 2012
 Colletotrichum pseudomajus F.Liu, L.Cai, Crous & Damm, 2014
 Colletotrichum pseudotheobromicola Chethana, J.Y.Yan, X.H.Li & K.D.Hyde, 2019
 Colletotrichum psidii Curzi, 1927
 Colletotrichum pyricola Damm, P.F.Cannon & Crous, 2012
 Colletotrichum pyrifoliae M.Fu & G.P.Wang, 2018
 Colletotrichum pyrolae (Trel.) Parmelee, 1958

Q 

Colletotrichum queenslandicum B.S.Weir & P.R.Johnst., 2012
 Colletotrichum quercinum Săvul. & Negru, 1955
 Colletotrichum quinquefoliae Jayaward., Bulgakov & K.D.Hyde, 2016

R 

Colletotrichum radicis F.Liu, L.Cai, Crous & Damm, 2014
 Colletotrichum rayssiae Massenot, 1961
 Colletotrichum rhamni E.Rădul. & Negru, 1963
 Colletotrichum rhombiforme Damm, P.F.Cannon & Crous, 2012
 Colletotrichum rhynchosiae Pavgi & U.P.Singh, 1964
 Colletotrichum riograndense D.M.Macedo, R.W.Barreto, O.L.Pereira & B.S.Weir, 2016
 Colletotrichum rubi Dias & Sousa da Câmara, 1953
 Colletotrichum rumicicola Sawada, 1958
 Colletotrichum rusci Damm, P.F.Cannon & Crous, 2009

S 

Colletotrichum salicis (Auersw. ex Fuckel) Damm, P.F.Cannon & Crous, 2012
 Colletotrichum salsolae B.S.Weir & P.R.Johnst., 2012
 Colletotrichum samararum (Allesch.) Petr., 1957
 Colletotrichum sambuci Syd., 1992
 Colletotrichum sambucicola Jayaward., Camporesi & K.D.Hyde, 2017
 Colletotrichum sansevieriae Miho Nakam. & Ohzono, 2006
 Colletotrichum sasicola I.Hino & Katum., 1958
 Colletotrichum savulescui Sandu, 1959
 Colletotrichum scovillei Damm, P.F.Cannon & Crous, 2012
 Colletotrichum sedi Jayaward., Bulgakov & K.D.Hyde, 2015
 Colletotrichum servazzii Gall.-Rang., 1955
 Colletotrichum sesbaniae Pavgi & U.P.Singh, 1965
 Colletotrichum siamense Prihast., L.Cai & K.D.Hyde, 2009
 Colletotrichum sidae Damm & P.F.Cannon, 2013
 Colletotrichum sierraense R.Sprague, 1959
 Colletotrichum simmondsii R.G.Shivas & Y.P.Tan, 2009
 Colletotrichum sinuatisetiferum Matsush., 1996
 Colletotrichum sloanei Damm, P.F.Cannon & Crous, 2012
 Colletotrichum sojae Damm & Alizadeh, 2018
 Colletotrichum solidaginis Pellic., 2002
 Colletotrichum somersetense J.A.Crouch, 2014
 Colletotrichum sonchicola Jayaward., Camporesi & K.D.Hyde, 2017
 Colletotrichum spaethianum (Allesch.) Damm, P.F.Cannon & Crous, 2009
 Colletotrichum spinosum Damm & P.F.Cannon, 2013
 Colletotrichum staphyleae Hulea, 1950
 Colletotrichum stevensii Roy bis, 1948
 Colletotrichum sublineola Henn., 1904
 Colletotrichum sydowii Damm, 2017
 Colletotrichum syzygiicola Udayanga, Manamgoda & K.D.Hyde, 2013

T 

Colletotrichum tabacum Böning, 1932
 Colletotrichum tabernaemontanae Pavgi, 1964
 Colletotrichum tainanense D.D.de Silva, Crous & P.W.J.Taylor, 2019
 Colletotrichum taiwanense Sivan. & W.H.Hsieh, 1993
 Colletotrichum tamarilloi Damm, P.F.Cannon & Crous, 2012
 Colletotrichum tanaceti Barimani, S.J.Pethybr., Vaghefi, F.S.Hay & P.W.J.Taylor, 2013
 Colletotrichum tebeestii Damm & P.F.Cannon, 2013
 Colletotrichum telles-palhinhae Dias, 1958
 Colletotrichum teramnicola Pavgi & U.P.Singh, 1965
 Colletotrichum terminaliae V.P.Sahni, 1968
 Colletotrichum tetrastigmatis (Keissl.) Petr., 1947
 Colletotrichum thailandicum Phouliv., Noireung, L.Cai & K.D.Hyde, 2012
 Colletotrichum ti B.S.Weir & P.R.Johnst., 2012
 Colletotrichum tofieldiae (Pat.) Damm, P.F.Cannon & Crous, 2009
 Colletotrichum tongrenense S.X.Zhou, J.C.Kang & K.D.Hyde, 2019
 Colletotrichum torulosum Damm, P.F.Cannon, Crous, P.R.Johnst. & B.S.Weir, 2012
 Colletotrichum trichellum (Fr.) Duke, 1928
 Colletotrichum trifolii Bain, 1906
 Colletotrichum trillii Tehon, 1924
 Colletotrichum tropicale E.I.Rojas, S.A.Rehner & Samuels, 2010
 Colletotrichum tropicicola Phouliv., Noireung, L.Cai & K.D.Hyde, 2012
 Colletotrichum truncatum (Schwein.) Andrus & W.D.Moore, 1935
 Colletotrichum typhae H.C.Greene, 1956

U 

Colletotrichum unamunoi E.K.Cash, 1972
 Colletotrichum urmilae P.C.Gupta, 1974
 Colletotrichum urticae H.C.Greene, 1953
 Colletotrichum utrechtense Damm, 2014

V 

Colletotrichum variegatum U.P.Singh & H.P.Upadhyay, 1964
 Colletotrichum vassiljevskyi Negru, 1961
 Colletotrichum verruculosum Damm, P.F.Cannon & Crous, 2009
 Colletotrichum vietnamense F.Liu, L.Cai, Crous & Damm, 2014
 Colletotrichum vignae Damm, 2014
 Colletotrichum viniferum Li J.Peng, L.Cai, K.D.Hyde & Zi Y.Ying, 2013
 Colletotrichum vitis Istv., 1902
 Colletotrichum vittalense Damm, 2018

W 

Colletotrichum walleri Damm, P.F.Cannon & Crous, 2012
 Colletotrichum wanningense X.R.Cao, H.Y.Che & D.Q.Luo, 2018
 Colletotrichum wuxiense Yu Chun Wang, X.C.Wang & Y.J.Yang, 2016

X 

Colletotrichum xanthorrhoeae R.G.Shivas, Bathgate & Podger, 1998

Y 

Colletotrichum yunnanense Xiao Ying Liu & W.P.Wu, 2007

Z 

Colletotrichum zoysiae J.A.Crouch, 2014

Примітки

Посилання 
 

 
Колетотріх
Колетотріх